Hilf ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Hilf (1858–1909), deutscher Musiker und Konzertmeister
 Christoph Wolfgang Hilf (1818–1912), deutscher Musiker und Kapellmeister
 Eberhard Hilf (* 1935), deutscher Physiker

 Johann Christoph Hilf (1783–1885), deutscher Musiker
 Meinhard Hilf (* 1938), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer
 Moritz Hilf (1819–1894), deutscher Eisenbahnpionier
 Rudolf Hilf (1923–2011), deutscher Politikwissenschaftler und Vertriebenenpolitiker
 Willibald Hilf (1931–2004), deutscher Politiker (CDU), Landtagsabgeordneter und Intendant des Südwestfunks (SWF)